На полі крові — драматична поема Лесі Українки.
 На полі крові. Aceldama — художній фільм режисера Ярослава Лупія (Одеська кіностудія, 2001)